Personen (achternaam)
Edward Gal (1970), Nederlandse dressuurruiter
Jenny Gal (1969), Nederlandse judoka
Jessica Gal (1971), Nederlandse judoka
Uziel Gal (1923-2002), Israëlische ontwerper van vuurwapens

Personen (voornaam)
Gal Alberman (1983), Israëlische voetballer
Gal Costa (1945), Braziliaanse zangeres
Gal Fridman (1975), Israëlische windsurfer
Gal Gadot (1985) Israëlische actrice en model
Gal Nevo (1987), Israëlische zwemmer
Gal Rasché, Artiestennaam van de Russische dirigente en pianiste Gallina Kroetikova (1960)
Gal Sapir (1990), Israëlisch-Nederlands voetballer

Personen (pseudoniem)
 Gal, pseudoniem van de Belgische cartoonist Gerard Alsteens

Biologie
Gal, vloeistof die wordt uitgescheiden door de lever en in de galblaas opgeslagen
Galblaas, een peervormig hol orgaan dat rechts onder de lever ligt
Gal, een woekering van een plant, ontstaan door een parasiet

Geografie
Gal Hareeri, dorp in Centraal-Somalië.
Plaça de Gal·la Placídia, plein in Barcelona
Saint-Gal, Franse gemeente in het departement Lozère
Saint-Gal-sur-Sioule, Franse gemeente in het departement Puy-de-Dôme
Saint-Romain-en-Gal, Franse gemeente in het departement Rhône

Overig
 Gietgal, een gietfout, een in gietwerk ingesloten luchtbel
 Gal (eenheid), een eenheid voor valversnelling (zwaartekracht)
 Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), in de jaren 80 opgerichte illegale doodseskaders om de ETA te bestrijden
 Melancholie (zwarte gal) of cholerisch (gele gal), twee van de vier humores volgens de leer van Hippocrates van Kos

Zie ook 
Gall (doorverwijspagina)
Gala (doorverwijspagina)